Bei den Judowettkämpfen bei den Olympischen Sommerspielen 2024 kann jede Nation maximal 14 Judokas (einen pro Gewichtsklasse) stellen. Als Gastgeberland steht der französischen Delegation für jede der 14 Gewichtsklassen ein Quotenplatz zu. Des Weiteren werden 20 Quotenplätze per Wildcard vergeben. Insgesamt stehen 372 Quotenplätze zur Verfügung.

Alle weiteren Athleten haben die Chance, sich über die Weltrangliste der International Judo Federation mit dem Stichtag 25. Juni 2024 zu qualifizieren. Die Top 17 besten Athleten jeder Klasse qualifizieren sich direkt, pro Gewichtsklasse kann sich jedoch nur ein Athlet pro Nation qualifizieren. Haben sich mehrere Athleten qualifiziert, darf das Nationale Olympische Komitee entscheiden, welcher dieser Athleten den Quotenplatz erhält.

Des Weiteren gibt es kontinentale Qualifikationsplätze. Diese werden jeweils an die bestplatzierten Athleten vergeben, unabhängig der Gewichtsklassen. Dabei werden die Plätze nach folgenden Kontingenten vergeben:

 Afrika: 24 Plätze (je 12 Männer und Frauen)
 Europa: 25 Plätze (13 Männer und 12 Frauen)
 Asien: 20 Plätze (je 10 Männer und Frauen)
 Ozeanien: 10 Plätze (je 5 Männer und Frauen)
 Nord- und Südamerika: 21 Plätze (10 Männer und 11 Frauen)

Übersicht

Männer

Superleichtgewicht (bis 60 kg)

Halbleichtgewicht (bis 66 kg)

Leichtgewicht (bis 73 kg)

Halbmittelgewicht (bis 81 kg)

Mittelgewicht (bis 90 kg)

Halbschwergewicht (bis 100 kg)

Schwergewicht (über 100 kg)

Frauen

Superleichtgewicht (bis 48 kg)

Halbleichtgewicht (bis 52 kg)

Leichtgewicht (bis 57 kg)

Halbmittelgewicht (bis 63 kg)

Mittelgewicht (bis 70 kg)

Halbschwergewicht (bis 78 kg)

Schwergewicht (über 78 kg)

Mixed 
Um sich für den Mixed-Mannschaftswettkampf zu qualifizieren, muss eine Nation mindestens einen Athleten in jeder der folgenden Kategorien im Einzel stellen:

 Männer (Superleichtgewicht, Halbleichtgewicht oder Leichtgewicht)
 Männer (Leichtgewicht, Halbmittelgewicht oder Mittelgewicht)
 Männer (Mittelgewicht, Halbschwergewicht oder Schwergewicht)
 Frauen (Superleichtgewicht, Halbleichtgewicht, Leichtgewicht)
 Frauen (Leichtgewicht, Halbmittelgewicht oder Mittelgewicht)
 Frauen (Mittelgewicht, Halbschwergewicht oder Schwergewicht)

Weblinks 
 Qualifikationssystem der IJF

Judo
Qualifikation